

Cinema 
 Momenti di gloria (Chariots of Fire) – film del 1981 diretto da Hugh Hudson

Musica 
 Chariots of Fire – album di Vangelis del 1981, colonna sonora di Momenti di gloria
 Chariots of Fire – tema strumentale della colonna sonora di Momenti di gloria
 Chariots of Fire – traccia dell'album Under the Sign of the Black Mark dei Bathory del 1987